Аканти́т (от  — шип, стрела) — минерал серебра с химической формулой Ag2S. Кристаллы моноклинной сингонии (α-Ag2S), серо-чёрные с металлическим блеском. Стабильная форма сульфида серебра(I) при температуре ниже 176,3 °C. Выше этой температуры стабильной формой является аргентит, кубическая модификация сульфида серебра (β-Ag2S).

Плотность 7,2—7,4 г/см3 (идеальный кристалл α-Ag2S имеет плотность 7,317 г/см3).

Твёрдость по Моосу 2—2,5.

Минерал впервые описан в Яхимове (Иоахимсталь), Чехия, в 1855 году. Является одним из типичных минералов серебра в низкотемпературных гидротермальных жилах.

Растворяется в азотной кислоте с выделением серы. В соляной кислоте образует белый творожистый осадок хлорида серебра, растворимый в нашатырном спирте.

При высоких температурах минерал становится электропроводным.

В месторождениях акантиту сопутствуют самородное серебро, прустит, пираргирит и другие серебряные сульфосоли, церуссит, хлораргирит.

Литература 
 Акантит . «Словарь минералов и горных пород» на Кристаллов.нет.
 
 Mindat.org 
 Webmineral data 
 Klein, Cornelis and Cornelius S. Hurlbut, Manual of Mineralogy, Wiley, 20th ed., 1985, pp. 271-2 ISBN 0-471-80580-7

Сульфиды (минералы)
Минералы серебра
Сульфиды серебра
Рудные минералы